Белозёрка — название судов и топоним:
 Белозёрка — озёрное и речное плоскодонное грузовое судно (барка) в России.
 Белозёрка  — особый вид хорошей крымской соли.

Казахстан 
 Белозёрка — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Белозёрка — село в Костанайском районе Костанайской области.

Россия 
 Белозёрка — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Белозёрка — село в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Белозёрка — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Белозёрка — село в Балашовском районе Саратовской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Белозёрка — исчезнувшее село в Кировском районе.

Украина 

 Белозёрка — село в Литинском районе Винницкой области.
 Белозёрка (до 2016 года — Бармашово) — село в Витовском районе Николаевской области.
 Белозёрка — посёлок в Конотопском районе Сумской области.
 Белозёрка — посёлок в Белозерском районе Херсонской области.
 Белозирка — село в Лановецком районе Тернопольской области.

См. также 
 Белозёрка — исторический район в Пушкине, Санкт-Петербург.
 Малая Белозёрка
 Белозерск
 Белозерское

Примечания